Le Roxy Pro 2009 est le premier des 8 événements du Championnat du monde de surf WCT 2008 féminin.
Il se déroule du  au  à Gold Coast, Australie en sumultané avec le Quiksilver Pro 2008 compétition masculine.

Participantes 
 Absentes du TOP17 : Jessi Miley-Dyer  et Melanie Redman-Carr 
 Donc 3 places à attribuer :
 Claire Bevilacqua  remplaçante officielle ASP.
 Laurina McGrath   remplaçante officielle ASP.
 1 wild card :Carissa Moore  gagnante des trials.

Déroulement 
  à Duranbah tours 1 et 2, vagues 3 pieds, soleil, vent faible, bonnes conditions.
  mars à Snapper Rocks tour3 , 1/4 finales, 1/2 finales et finale, vagues 2 à 3 pieds, soleil, vent faible, bonnes conditions.

Tour 1 
1 et  au Tour 3   -     en repêchages Tour 2

Tour 2 
1 et  au Tour 3   -     éliminée : classée  - 180pts - 3 000$

Tour 3 
1 en 1/4 finales   -     éliminée : classée  - 360pts - 4 000$

1/4 finales 
1 en 1/2 finales   -     éliminée : classée  - 552pts - 4 500$

1/2 finales 
1 en 1/2 finales   -     éliminée : classée  - 756pts - 5 000$

Finale 
1: 1200pts - 12 000$   -    2: 972pts - 7 000$

2008
Surf en 2008
Sport en Australie en 2008